Peter Smit (politicus) (1956), Nederlands politicus (voormalig wethouder van Den Haag) 
Peter Smit (schrijver) (1952), Nederlands schrijver van kinderboeken
Peter Smit (sporter) (1961-2005), Nederlands kickbokser, thaibokser en kyokushinkai karatebeoefenaar